Хоанг Суан Винь (, тьы-ном 黃春榮; 6 октября 1974) — вьетнамский стрелок из пистолета. Первый олимпийский чемпион в истории Вьетнама.

Карьера 
Первый успех на международных соревнованиях Хоанг Суан Винь добыл в 2006 году, когда вместе с командой стал бронзовым призёром Азиатских игр в стрельбе из пневматического пистолета.

С 2007 года стал регулярно принимать участие в этапах Кубка мира по стрельбе, но долгое время успехов на этом уровне не имел.

На Олимпийских играх дебютировал в 2012 году, выступив в Лондоне в двух видах программы. В стрельбе из пневматического пистолета ему не хватило лишь одного точного выстрела для выхода в финал. С результатом 582 очка из 600 возможных он стал девятым. В стрельбе из пистолета с 50 метров занял четвёртое место, уступив бронзовому призёру Ван Чживэю минимальные 0,1 балла.

В 2013 году на этапе Кубка мира в корейском Чханвоне впервые в карьере одержал победу, обновив мировой рекорд финального раунда. Год спустя одержал и вторую победу, вновь зафиксировав мировой рекорд.

В первый день Олимпиады в Рио-де-Жанейро Хоанг Суан Винь стал первым в истории Вьетнама олимпийским чемпионом, выиграв соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. В квалификации он набрал 581 балл, заняв четвёртое место, а в финале с самого начала выбрался в лидеры, но перед последним выстрелом вьетнамец 0,2 очка уступал бразильцу Фелипе Алмейде У. Последним выстрелом вьетнамец выбил 10,7, а бразилец только 10,1, таким образом Хоанг Суан Винь опередил соперника на 0,4 очка, набрав в итоге в финале 202,5 очка.

10 августа вьетнамец имел отличные шансы выиграть свое второе золото. Он лидировал в финале стрельбы из пистолета с 50 метров, опережая олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов в этой дисциплине Чина Джона О из Республики Корея почти на 5 очков. Но ближе к концу финала вьетнамец начал ошибаться и перед последней серией из двух выстрелов его преимущество сократилось до 0,2 очка. В последней серии вьетнамец набрал только 16,7 очка (8,5+8,2, два его худших выстрела в финале), тогда как кореец — 19,3 очка (10,0+9,3), что принесло ему четвёртое олимпийское золото в карьере.

Ссылки 
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Вьетнама
Олимпийские чемпионы от Вьетнама
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года